Catrina, ca nume de familie, se poate referi la una din următoarele persoane:

 Constantin Catrina (1933–2013), muzicolog și compozitor român.
 Gheorghe Catrina (n. 1953), general de aviație român.

Vezi și
 Catrinici